Pot Black 2007 – dwudziesta druga i zarazem ostatnia edycja rozgrywek Pot Black w historii snookera. Wszystkie mecze zostały rozegrane w ciągu jednego dnia, 6 października 2007 roku. Miejscem rozgrywania turnieju była hala Sheffield City Hall.

Anglik Ronnie O’Sullivan zrezygnował z udziału w niniejszej edycji turnieju, będąc już wcześniej do niego zaproszonym. Za powód takiej decyzji podał sprawy osobiste. Na jego miejsce został zaproszony Szkot Stephen Hendry.

W Polsce skrót turnieju był transmitowany przez komercyjną stację telewizyjną Eurosport.

Nieznane są plany wznowienia Pot Black przez Światową Federację Snookera.

Drabinka turniejowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pot Black w serwisie 147.pl

2007 w sporcie
2007
2007 w Anglii
Sport w Sheffield